Inventor (englisch; von lateinisch inventor „Erfinder“) steht für:

 Autodesk Inventor, eine parametrische 3D-CAD-Software
 Open Inventor, eine C++-Library zur Erstellung von 3D-Grafiken

Siehe auch:
 Invention (Begriffsklärung)